Gordie Dwyer (né le  à Dalhousie, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel de hockey sur glace canadien.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || Cantonniers de Magog || Midget AAA ||42 ||7 ||15 ||22 ||62 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
|1994-1995 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||57 ||3 ||7 ||10 ||204 ||17 ||1 ||3 ||4 ||54
|-
|1994-1995 || Olympiques de Hull || Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|1995-1996 || Olympiques de Hull || LHJMQ ||25 ||5 ||9 ||14 ||199 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1995-1996 || Titan de Laval || LHJMQ ||22 ||5 ||17 ||22 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Harfangs de Beauport || LHJMQ ||22 ||4 ||9 ||13 ||87 ||20 ||3 ||5 ||8 ||104
|- 
|1996-1997 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||66 ||21 ||48 ||69 ||393 ||8 ||6 ||1 ||7 ||39 
|-
|1997-1998 || Remparts de Québec || LHJMQ ||59 ||18 ||27 ||45 ||365 ||14 ||4 ||9 ||13 ||67 
|-
|1998-1999 || Canadiens de Fredericton || LAH ||14 ||0 ||0 ||0 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Brass de la Nouvelle-Orléans || ECHL ||36 ||1 ||3 ||4 ||163 ||11 ||0 ||0 ||0 ||27 
|-
|1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||24 ||0 ||1 ||1 ||135 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Vipers de Détroit || LIH ||27 ||0 ||2 ||2 ||147 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||28 ||0 ||1 ||1 ||96 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Vipers de Détroit || LIH ||24 ||2 ||3 ||5 ||169 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||26 ||0 ||2 ||2 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Falcons de Springfield || LAH ||11 ||1 ||3 ||4 ||80 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || Rangers de New York || LNH ||17 ||0 ||1 ||1 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||15 ||3 ||2 ||5 ||117 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Canadiens de Montréal || LNH ||11 ||0 ||0 ||0 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||55 ||6 ||6 ||12 ||110 ||6 ||0 ||0 ||0 ||15
|-
|2004-2005 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||56 ||2 ||7 ||9 ||183 ||11 ||1 ||0 ||1 ||54 
|-
|2005-2006 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||17 ||0 ||4 ||4 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Örebro HK || Division 1 ||11 ||8 ||7 ||15 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2007-2008 || Pirates de Portland || LAH ||13 ||1 ||2 ||3 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || SERC Wild Wings || 2. Bundesliga ||14 ||2 ||5 ||7 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Örebro HK || Division 1 ||13 ||1 ||6 ||7 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-

|108 ||0 ||5 ||5 ||394 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Remparts de Québec
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Brass de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Örebro HK
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace